Jméno a příjmení Peter Bohunický má více nositelů:

 Peter Bohunický (lední hokejista, 1955) – slovenský hokejista a trenér (* 1955)
 Peter Bohunický (lední hokejista, 1979) – slovenský hokejista (* 1979)
 Peter Bohunický (politik) (* 1952) – slovenský politik z Trnavy, poslanec FS a NR SR za SDĽ